Анатолий Алексеевич Паршин (6 октября 1923, Сухиничи, Калужская губерния — 20 сентября 2014, Таганрог) — советский промышленный деятель, генеральный директор производственного объединения «Красный котельщик» (1975—1987), Герой Социалистического Труда (1986); доктор технических наук, профессор.

Биография 
В 1941 году он — курсант Ленинградского пехотного училища. Боевое крещение получил при обороне Москвы, командуя взводом автоматчиков. После тяжелого ранения был демобилизован с инвалидностью. 

В 1945—1951 годах — студент энергомашинострительного факультета Московского энергетического института. Окончил его со специальностью инженера-механика по котлостроению. 

После окончания ВУЗа, в 1951 году, получил направление в Таганрог, где начал работать на заводе «Красный котельщик». Прошел на заводе трудовой путь от инженера конструктора до главного инженера (1960) и генерального директора (1975).

Паршин — автор 104 научных работ в области энергомашиностроения, имел 68 авторских свидетельств, из которых 20 внедрены в производство, также ему принадлежат 15 рационализаторских предложений. Диссертация «Исследование и совершенствование технологии изготовления парогенераторов большой мощности» была признана докторской.

Занимался общественной деятельностью. Был делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС, членом обкома КПСС, горкома КПСС, депутатом городского Совета народных депутатов.

С 1981 года — профессор кафедры парогенераторостроения Новочеркасского политехнического института.  

Умер 20 сентября 2014 года в Таганроге. Похоронен на Аллее Славы таганрогского Николаевского кладбища.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (21 февраля 1986) — за большой вклад в развитие отечественного энергетического машиностроения в одиннадцатой пятилетке.
 Орден Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, орден Отечественной войны 1-й степени.
 Многие медали, среди которых «За отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией».
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1983).
 Заслуженный машиностроитель РСФСР (1983).
 Кавалер ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (2012).
 Почётный гражданин Таганрога (2004).

Труды 
 В содружестве с учеными / А. А. Паршин // Охрана труда и соц. страхование. 1970. № 4. С. 24-25.
 Особенности конструкции и монтажные характеристики мощных энергетических котлоагрегатов Таганрогского завода «Красный котельщик» / А. А. Паршин, Е. М. Щукин, И. Я. Еремин. М., 1971. 77 с.
 Совершенствование неразрушающих методов контроля на заводе "Красный котельщик" / А. А. Паршин // Стандарты и качество. 1971. № 2. С. 39-40.
 Пути и тенденции развития парогенераторостроения на таганрогском заводе "Красный котельщик" / А. А. Паршин // Энергомашиностроение. 1971. № 9. С. 1-3.
 Государственная аттестация продукции - важнейшая составная часть пятилетнего плана качества / А. А. Паршин // Стандарты и качество. 1972. № 9. С. 45-46.
 За высокий технический уровень изделий / А. А. Паршин // Стандарты и качество. 1973. № 5. С. 66-68.
 Основные направления повышения качества и надежности котлов СКД / А. А. Паршин, С. М. Тер-Миносьян. М., 1975. 31 с.
 Крепнущий союз. Наука и производство / А. А. Паршин // Молот. Ростов н/Д, 1975. 24 янв. С. 2.
 Экономичные и надежные / А. А. Паршин // Правда. 1975. 19 марта. С. 3.
 Развитие парогенераторостроения на Таганрогском заводе «Красный котельщик» в X пятилетке / А. А. Паршин // Изв. вузов. Энергетика. Новочеркасск, 1976. № 10. С. 56-60.
 Электростанциям – надежное оборудование / А. А. Паршин // Молот. Ростов н/Д, 1977. 31 марта. С. 2.
 Используя резервы / А. А. Паршин // Молот. Ростов н/Д, 1978. 26 июля. С. 3.
 Работать без отстающих – принцип соревнования и хозяйственного руководства / А. А. Паршин // Соц. труд. 1979. № 9. С. 7-19.
 Цель - экономичность и надежность / А. А. Паршин // Энергомашиностроение. 1981. № 2. С. 27-29.
 Вклад котлостроителей в Энергети ческую программу / А. А. Паршин // Безопасность труда в промышленности. 1987. № 10. С. 9-13., ил.
 Технология котлостроения : [учеб. для сред. спец. учеб. заведений машиностроит. спец.] / А. А. Паршин, С. М. Тер-Миносьян, О. М. Бредихин. М., 1993. 270 с.

Память 

 В октябре 2007 года в парке Таганрога «Дубки» была посажена новая аллея, которая получила имя Анатолия Алексеевича Паршина.

Источники 
 http://www.donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=1&id=447

Примечания

Ссылки 

 ПАРШИН Анатолий Алексеевич 
 Анатолий Алексеевич Паршин: человек-легенда! 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Николаевском кладбище (Таганрог)
Почётные граждане Таганрога
Выпускники МЭИ
Члены Ростовского обкома КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Директора промышленных предприятий
Члены Таганрогского горкома КПСС
Депутаты городских советов РСФСР